Fullington ist der Familienname folgender Personen:

 James Fullington III (* 1963), US-amerikanischer Wrestler, bekannt als The Sandman
 Edward M. Fullington (1864–1927), US-amerikanischer Politiker